

Cinema 
 Dead Beat – film del 1994 diretto da Adam Dubov

Letteratura 
 Dead Beat – romanzo di Val McDermid del 1992
 Dead Beat – romanzo di Jim Butcher del 2005

Pagine correlate 
Deadbeat (disambigua)